Goring hace referencia a:

 Goring-on-Thames, Oxfordshire, Inglaterra
 Goring-by-Sea, Sussex Occidental, Inglaterra
 Hermann Göring, militar y político nazi alemán